Personen:
 Friedrich Burmeister (1888-1968), Oost-Duits politicus
 Hermann Burmeister (1807-1892), Duits ontdekkingsreiziger en natuurvorser
 Lars Burmeister (1984), Duits supermodel

Overige:
 Bruinvis van Burmeister, Zuid-Amerikaanse soort tandwalvis uit de familie van de bruinvissen
 Burmeister & Wain, voormalige Deense scheepswerf en machinefabriek